Schloss Clermont bezeichnet:

 Schloss Clermont (Clermont), ein französisches Landschloss in Clermont, Département Haute-Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Schloss Clermont (Concorès), ein französisches Schloss in Linars, einem Ortsteil von Concorès, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 Schloss Clermont (Le Cellier), ein französisches Schloss in La Cellier, Département Loire-Atlantique, Region Pays de la Loire